Tampa Bay Storm war ein Arena-Football-Team aus Tampa, Florida, das in der Arena Football League (AFL) spielte. Ursprünglich wurde das Franchise 1987 als Pittsburgh Gladiators gegründet. Erst 1991 zog das Franchise von Pittsburgh nach Tampa Bay um.

Geschichte

Pittsburgh Gladiators (1987–1990) 
Die Gladiators wurden 1987 gegründet und erreichten zweimal den ArenaBowl, verloren allerdings beide Finalspiele. 1990 folgte der Umzug nach Tampa Bay.

Das Franchise ist Gründungsmitglied der Arena Football League und auch die bis heute am längsten partizipierende Franchise der Ligageschichte.

Tampa Bay Storm (1991-heute) 
Seit ihrer Gründung bzw. ihrem Umzug spielte Tampa Bay Storm in der Arena Footbal League (AFL) und konnten fünf Mal den ArenaBowl gewinnen, das Meisterschaftsendspiel der AFL. 

Tampa Bay Storm wurden 2010 von der Tampa Bay Sports & Entertainment Group um Jeffrey Vinik übernommen. Diesem gehört ebenfalls die Eishockeymannschaft der Tampa Bay Lightning.

Am 22. Dezember 2017 gab die Tampa Bay Sports & Entertainment Group bekannt, dass das Franchise nicht an der Saison 2018 teilnehmen werde. Gründe seien die wenigen Spiele und dadurch fehlende Zuschauereinnahmen. Zudem beklagte sie anhaltende strukturelle Probleme der AFL. Allerdings halte sie sich offen, zukünftig wieder eine Mannschaft ins Rennen zu schicken.

ArenaBowl Meisterschaften

Stadion 
Tampa Bay spielte seit 1997 in der Amalie Arena. Sie teilten sich das Stadion, das über knapp 20.000 Plätze verfügt, mit der Eishockeymannschaft der Tampa Bay Lightning.

Saisonstatistiken

Zuschauerentwicklung

Kader Saison 2017 

(Quelle:)

Einzelnachweise 

Sportverein (Tampa)
AFL-Team
Gegründet 1987
Aufgelöst 2017